Pál Lajos (1899–1963) ötvösművész, restaurátor, az Iparművészeti Iskola tanára
Pál Lajos (1951) kárpátaljai tanár, népzene-gyűjtő, színházi zenei szerkesztő, volt a Kijevi Opera karnagya és a Péterfalvi Zeneiskola igazgatója. A Pál család zenekar tagja

Hasonló nevűek
Páll Lajos (1938–2012) erdélyi magyar költő és festőművész
Paál Lajos (1913?) vágó, vitéz
Paál Lajos (1929) grafikus, rajz tanár